Praia do Forte (Bahia), een badplaats in de Braziliaanse staat Bahia
Praia do Forte (Santa Catarina), een badplaats in de Braziliaanse staat Santa Catarina